Rapid Eye Movement – album grupy muzycznej Riverside
 Faza REM – faza snu (ang. Rapid Eye Movement)